

Presse 

 Coq hardi, illustré ou magazine français destiné aux enfants français de l'après Seconde Guerre mondiale, qui fut publié de 1944 à 1963.

Héraldique 
 Coq hardi est un meuble héraldique peint par Pierre Paulus. Il est le symbole de la Wallonie et l'emblème de la Communauté française de Belgique et de la Région wallonne.